«Игроки и шпионы» — студийный альбом русской рок-группы «Ва-Банкъ», изданный в 2005 году на лейбле Real Records.

Список композиций

Участники записи 

 Александр Ф. Скляр — вокал, гитара
 Сергей Левитин — гитара, бэк-вокал
 Алик Исмагилов — бас-гитара, бэк-вокал
 Андрей Белизов — барабаны, перкуссия, бэк-вокал

 Приглашённые музыканты
 Александр Белоносов — клавишные
 Александр Бялый — фагот

Примечания

Ссылки 
 «Игроки и шпионы» на сайте Discogs.com
 «Игроки и шпионы» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Ва-Банкъ»